Piaski (ukr. Піски) – wieś na Ukrainie w rejonie brodzkim należącym do obwodu lwowskiego.

Linki zewnętrzne 
  
 Piaski na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Wsie w obwodzie lwowskim
Rejon brodzki